Tekniska institutet kan avse:
 Tekniska institutet, Stockholm – en läroanstalt verksam 1921–1979
 Stockholms tekniska institut – en stiftelse med syfte att bedriva teknisk utbildning sedan 2009 en yrkeshögskola
 Chalmers tekniska institut  – äldre namn på Chalmers tekniska högskola
 Göteborgs tekniska institut – en friskola i Göteborg som grundades 1927

Se även
Teknologiska institutet – äldre namn på Kungliga Tekniska högskolan
Tekniska skolan – äldre namn på Konstfack